Геспероза́вр ( — западный ящер) — род растительноядных динозавров средних размеров, из верхнего титонского века (151—149 миллионов лет назад) юрского периода, формация Моррисон, Вайоминг. Представлен единственным видом Hesperosaurus mojsi.

Ископаемые остатки 
Голотипом считается экземпляр HMNH001, получивший прозвище «Лили». Типовой экземпляр состоит из фрагментарного черепа, полного позвоночного столба, фрагмента левой подвздошной кости, седалищной и лобковой костей, 10 спинных пластин, двух пар хвостовых шипов (тагомайзера). Помимо «Лили» известно ещё несколько экземпляров: SMA V03, SMA L02 и SMA M04, состоящих из частичных скелетов.

Описание 
Динозавр имел длину порядка 6,5 метров и массу 3,5 тонны.

Гесперозавр внешне напоминал стегозавра, однако имел ряд особенностей: 
 Черепная коробка гесперозавра была короче, шире и глубже, чем у стегозавра.
 Гесперозавр имел меньшее количество бó‎льших по размеру зубов, чем у стегозавра.
 Пластины гесперозавра имели форму овала, тогда как у стегозавра — треугольника, и были значительно меньшего размера.
 Хвост гесперозавра оканчивался тагомайзером, представленным двумя парами костных шипов, расположенных почти горизонтально. Стегозавр имел похожее строение тагомайзера, однако его хвостовые шипы были расположены под меньшим углом.

Филогения 
Wuerhosaurus из Китая — сестринский таксон гесперозавра.

Кладограмма:

Примечания 

Стегозавры
Динозавры юрского периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2001 году